De regio's van Frankrijk (Frans: régions) vormen de eerste administratieve verdeling van Frankrijk. Ze zijn onderverdeeld in departementen, die te vergelijken zijn met de provincies in België en Nederland, die op hun beurt historisch teruggaan op departementen in de Nederlanden.

Frankrijk telt achttien regio's: twaalf op het Europese vasteland, Corsica, dat een aparte status heeft en vijf overzeese regio's, die samenvallen met de vijf overzeese departementen.

De regio's werden (pas) in 1956 in het leven geroepen en zijn dus veel jonger dan de departementen. Tot 1 januari 2016 bestond Frankrijk uit 21 regio's op het Europese vasteland. Op 23 juli 2014 nam de Assemblée Nationale een wet aan die erin voorzag dit aantal terug te brengen.

Regio's in Frankrijk

Regio's (inclusief Corsica en overzeese regio's) en hun departementen

Zie ook 
 ISO 3166-2:FR